Abrykossowe (ukrainisch ; russische Entsprechung Abrikossowoje/Абрикосовое) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Perwomajske, siehe Abrykossowe (Perwomajske)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj, siehe Abrykossowe (Bilhorod-Dnistrowskyj)